(1835-1900), photographe américain,
  (1862-1953), photographe américain,
  (1859-1931), illustrateur et peintre américain.
 
Patronyme anglais